EEF ist eine Abkürzung für:
 ein Hilfsprojekt der Europäischen Union: Europäischer Entwicklungsfonds
 der Energieversorger Entreprises Électriques Fribourgeoises in Freiburg im Üechtland
 Egyptian Expeditionary Force, Kommando der Britischen und Empire-Truppen in Ägypten während des Ersten Weltkriegs
 Einzelrad-Einzelfahrwerke nach dem System Frederich, z. B. MGT6D

eEF ist eine Abkürzung für:
 bei der eukaryontischen Proteinbiosynthese wichtige Elongationsfaktoren (eukaryotic elongation factor)

Abkürzung